Toponímia:
 el Palmar (barri de València), pedania de la ciutat de València 
 el Palmar (Premià de Mar), urbanització al sud-oest del terme municipal de Premià de Mar (el Maresme)
 Palmar de Troya, municipi de la província de Sevilla, a Andalusia, fins al 2018 una entitat local autònoma del municipi d'Utrera
 Anatomia:
 múscul palmar cutani o palmar curt, múscul prim, en forma de quadrilàter, situat sota l'integument del costat cubital de la mà 
 múscul palmar major, múscul de l'avantbraç humà que es troba al costat del múscul supinador llarg
 múscul palmar menor o palmar llarg , es pot observar com un petit tendó situat entre el múscul flexor radial del carp